Deux navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Piorun (en polonais, « éclair ») :

 Le , un destroyer de classe N (anciennement ) transféré à la marine polonaise libre basée en Grande-Bretagne en octobre 1940. Pendant la guerre, il a vu plusieurs engagements avec des sous-marins et a pris part à la bataille finale contre le Bismarck. Il a été rendu à la Royal Navy après la fin de la guerre.
 Le , un navire d'attaque rapide de  construit en République démocratique allemande pour sa marine et initialement nommé « Projet 660 ». Après la réunification allemande, les coques inachevées ont été achetées par la marine polonaise et achevées par les chantiers navals de Gdańsk. Le Piorun est actuellement en service.

Notes et références